Полетика Григорій:
 Полетика Григорій Андрійович (1725–1784) — український громадський діяч, письменник, поліглот-лексикограф, перекладач.
 Полетика Григорій Іванович (бл. 1735–1798) — український дипломат, перекладач.